KVS (korfbalvereniging), Christelijke Korfbal Vereniging Scheveningen
KVS (motorfiets), Kraftfahrzeug Vertrieb Selb, een Duits historisch motorfietsmerk
Katholieke Vlaamse Studentenbeweging, een studentenbeweging
Koninklijke Volker Stevin, een voormalig bouw- en baggerbedrijf
Koninklijke Volker Wessels Stevin, een bouwbedrijf
Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, een Nederlandse beroepsvereniging van economen
Koninklijke Vlaamse Schouwburg, een theater in Brussel